Villa Arken kan syfta på:
 Villa Arken, Lidingö – en privatvilla på Lidingö
 Villa Arken, Djursholm – en villafastighet i Djursholm